Существует шесть строений, носящих название Дворец Сапег — резиденций магнатского рода Сапег:

 Дворец Сапег в Варшаве
 Дворец Сапег в Велене
 Дворец Сапег в Вильнюсе
 Дворец Сапег во Львове
 Дворец Сапег в Минске
 Дворец Сапег в Ружанах